Statistika Maltese Premier League v sezoně 1969/70.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v roce 1969
Fotbal v Evropě v roce 1970